Bonifacio IV Paleólogo (21 de diciembre de 1512-6 de junio de 1530) fue marqués de Montferrato entre 1518 y 1530.

Biografía 
Bonifacio IV fue el penúltimo marqués de Montferrato perteneciente a la dinastía Paleólogo. Sucedió a su padre Guillermo IX, aunque bajo la regencia de su madre, Ana de Alençon, y su tío Juan Jorge Paleólogo. En 1519 Bonifacio recibió la lealtad de los hijos de Oddone de Incisa, herederos del marquesado homónimo, que estaba bajo dominio de Montferrato desde tiempos de Guillermo IX.

Bonifacio ingresó en la compleja historia de la época cuando el marquesado de Montferrato fue invadido por Francisco II Sforza debido a la alianza del marquesado con Francia, enemigos del Sforza. Bonifacio IV también estuvo presente en la firma del Paz de Cambrai. 

Durante varios años, la política montferrina gradualmente se posicionó cada vez más en favor de los imperiales, hasta el punto de que el emperador Carlos V, le requiere en varias ocasiones en su séquito. 

En 1517, por otra parte, Guillermo IX entregó en matrimonio a su joven hija María, hermana de Bonifacio, a Federico Gonzaga. Pero pronto Federico por algún motivo se arrepintió y decidió repudiar a su esposa, consiguiendo que el propio Papa Clemente VII, procediese a su revisión. Tras la muerte de María, Federico se casó con la otra hermana de Bonifacio, Margarita. 

Bonifacio IV murió a raíz de una caída de su caballo el 6 de junio de 1530, sin hijos que le sucediesen. Así que se hizo cargo del marquesado su tío Juan Jorge.

Antepasados

Enlaces externos 
Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato
https://www.ecured.cu/Bonifacio_IV_de_Montferrato

Marqueses de Montferrato del siglo XVI (Paleólogos)